Die Football League First Division 1972/73 war die 74. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 1972 und endete am 9. Mai 1973.

Der FC Liverpool gewann mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Arsenal seine mittlerweile achte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Birmingham City und Norwich City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Crystal Palace und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Burnley und Queens Park Rangers ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||21
||24
||22
||21
||19
||22
||19
||23
||26
||21
||29
||22
||24
||24
||21
||26
||29
||22
||23
||25
||22

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1972/73 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1972-73 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1972/73
Fußballsaison 1972/73